Vzorec C3H6O může označovat (v hranatých závorkách číslo CAS):

 Nenasycený alkohol:
 Prop-2-en-1-ol neboli Allylalkohol [107-18-6]
 Enoly:
 cis-prop-1-en-1-ol neboli (Z)-1-propenol [57642-96-3] a 
 trans-prop-1-en-1-ol neboli (E)-1-propenol [57642-95-2] (obě jsou enolformy propionaldehydu;
 prop-1-en-2-ol [29456-04-0], [74324-85-9], enolforma acetonu
 aldehyd:
 Propanal neboli propionaldehyd [123-38-6]
 keton:
 Propan-2-on neboli Aceton [67-64-1]
 nenasycený ether:
 Methyl(vinyl)ether [107-25-5]
 Cyklické sloučeniny:
 alkohol:
 Cyklopropanol
 1,2-epoxypropan neboli methyloxiran, propylenoxid [75-56-9], racemická směs:
 (R)-(+)-methyloxiranu, [15448-47-2] a 
 (S)-(−)-methyloxiranu, [16088-62-3]
 Oxetan

{{DISPLAYTITLE:C3H6O}}